Кампо Синкуента има више значења:

 Кампо Синкуента (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику